La saison 1997-1998 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie. L'USMA est engagée en Division 1, Coupe d'Algérie, Coupe de la Ligue, et en Coupe des vainqueurs de coupe.

La saison ne débute que le  janvier 1998 et s'achève le 29 juin 1998 par la finale opposant l'USM El Harrach, vainqueur du Groupe A, à l'USM Alger, vainqueur du Groupe B. L'USM El Harrach s'impose 3-2 et remporte son premier championnat, L'USM Alger, finaliste, se qualifie pour la Coupe de la CAF 1999.

Compétitions

Championnat d'Algérie

Journées 1 à 7

Journées 8 à 14

Classement Groupe B

Finale du championnat

Coupe d'Algérie

Coupe de la Ligue

Ligue des champions

Parcours en Ligue des champions

Phase de groupe 
Classement et résultats du groupe A de la Ligue des champions de la CAF 1997

|}

Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe

Coupe arabe des vainqueurs de coupe

Statistiques collectives

Statistiques

Joueurs et encadrement technique

Effectif de la saison

Statistiques individuelles

Notes et références

Note de type "Note"

Note de type "Rapport"

Liens externes 
 

1997-1998
Saison 1997-1998 de club de football|Alger USM